Sênggê Zangbo () ist eine Großgemeinde im Kreis Gar des Regierungsbezirks Ngari im Autonomen Gebiet Tibet der Volksrepublik China. Sênggê Zangbo ist Sitz der Kreisregierung von Gar und der Regierungsbezirksregierung von Ngari. Der Name des Ortes ist gleichermaßen der tibetische und in China amtliche Name des Oberlaufs des Indus. Sênggê Zangbo hat eine Fläche von 848,9 km² und 10.507 Einwohner (Stand: Zensus 2010).
20 km südlich der Stadt befindet sich die Beobachtungsstation Ngari der Nationalen Astronomischen Observatorien der Chinesischen Akademie der Wissenschaften (国家天文台阿里观测站).

Klima

Siehe auch 
 Flughafen Ngari-Günsa

Weblinks 
 Shiquanhe Town
 Ali, Shiquanhe

Einzelnachweise 

Ort in Tibet
Großgemeinde (China)
Indus